Гома — власна назва.

Особи 
 Луї Сильвен Гома — прем'єр-міністр Народної Республіки Конго

Топоніми

Гома (Конго) — місто

Собраделу-да-Гома — парафія.